Louis Verstraete est le nom de deux footballeurs belges :

Louis Verstraete, entraîneur belge des années 1940 aux années 1960 ;
Louis Verstraete, né en 1999, milieu de terrain ;